Les Aemilii Barbulae sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Aemilii. Ils apparaissent à la fin du  et au  Le cognomen Barbula signifie « petite barbe ».

 Quintus Aemilius
 Marcus Aemilius Barbula, fils du précédent, dictateur en 285 
 Quintus Aemilius Barbula, frère du précédent, consul en 317 et 311 
 Lucius Aemilius Barbula, fils du précédent, consul en 281 
 Marcus Aemilius Barbula, fils du précédent, consul en 230